Le nom Garou peut désigner :

Patronyme 
 Garou, né Pierre Garand, un chanteur québécois.

Toponyme 
 Garou, un arrondissement au Bénin ;
 Garou, une localité au Burkina Faso.

Botanique 
 Le garou est une plante.

Mythologie 
 Le loup-garou, un monstre imaginaire ;
 le tigre-garou, un monstre imaginaire.

Arts 
 Garou-Garou, le passe-muraille, un film de 1951 ;
 Garou, un album de Garou ;
 Garous, une bande dessinée ;
 Georgette Garou, un roman de Dominique Dunois ;
 Le Mystère du lapin-garou, avec  Wallace et Gromit dans le film Wallace et Gromit.

Homonymie de localités